Flavomeliturgula är ett släkte av bin. Flavomeliturgula ingår i familjen grävbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävbin
Flavomeliturgula